Posesión puede referirse a:

 la posesión, concepto jurídico relacionado con la propiedad;
 la posesión notoria, acreditación de un estado civil; 
 la posesión demoníaca, concepto religioso; o
 la posesión o possessió, un tipo de habitat rural propio de Mallorca, en España.

Cultura 
 Posesión, una novela de la escritora inglesa A. S. Byatt. Premio Booker.
 Posesión, una película de 2002 dirigida por Neil LaBute basada en la novela homónima.